|-
|(46751)||1998 FD30|| align=right|14,8|| align=right|2,178|| align=right|0,174|| align=right|4,02|| align=right|3,213||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46752)||1998 FM35|| align=right|14,9|| align=right|2,381|| align=right|0,032|| align=right|3,08|| align=right|3,674||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46753)||1998 FL41|| align=right|15,8|| align=right|2,274|| align=right|0,167|| align=right|3,47|| align=right|3,428||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46754)||1998 FX49|| align=right|16,1|| align=right|2,134|| align=right|0,098|| align=right|1,24|| align=right|3,118||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46755)||1998 FL50|| align=right|15,0|| align=right|2,173|| align=right|0,231|| align=right|6,53|| align=right|3,203||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46756)||1998 FP55|| align=right|15,8|| align=right|2,398|| align=right|0,134|| align=right|2,34|| align=right|3,712||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46757)||1998 FX57|| align=right|15,3|| align=right|2,156|| align=right|0,217|| align=right|4,48|| align=right|3,164||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46758)||1998 FQ59|| align=right|16,0|| align=right|2,203|| align=right|0,124|| align=right|3,39|| align=right|3,270||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46759)||1998 FK65|| align=right|15,1|| align=right|2,230|| align=right|0,178|| align=right|4,85|| align=right|3,328||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46760)||1998 FK67|| align=right|14,9|| align=right|2,298|| align=right|0,166|| align=right|6,00|| align=right|3,484||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46761)||1998 FC71|| align=right|15,8|| align=right|2,237|| align=right|0,115|| align=right|2,46|| align=right|3,345||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46762)||1998 FM78|| align=right|15,1|| align=right|2,182|| align=right|0,157|| align=right|4,35|| align=right|3,223||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46763)||1998 FE79|| align=right|14,7|| align=right|2,436|| align=right|0,244|| align=right|12,72|| align=right|3,801||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46764)||1998 FE95|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,136|| align=right|8,12|| align=right|3,341||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46765)||1998 FN109|| align=right|14,1|| align=right|2,178|| align=right|0,037|| align=right|4,48|| align=right|3,214||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46766)||1998 FU115|| align=right|15,6|| align=right|2,200|| align=right|0,060|| align=right|3,81|| align=right|3,263||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46767)||1998 FX115|| align=right|16,1|| align=right|2,163|| align=right|0,107|| align=right|5,36|| align=right|3,181||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46768)||1998 FK122|| align=right|16,3|| align=right|2,220|| align=right|0,098|| align=right|3,11|| align=right|3,307||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46769)||1998 HJ2|| align=right|16,3|| align=right|2,208|| align=right|0,154|| align=right|3,53|| align=right|3,281||MBA||19. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46770)||1998 HY5|| align=right|16,0|| align=right|2,178|| align=right|0,088|| align=right|5,66|| align=right|3,213||MBA||21. april 1998||Caussols||ODAS
|-
|(46771)||1998 HM7|| align=right|14,9|| align=right|2,308|| align=right|0,299|| align=right|23,57|| align=right|3,506||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46772)||1998 HD8|| align=right|15,4|| align=right|2,204|| align=right|0,060|| align=right|4,29|| align=right|3,272||MBA||21. april 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(46773)||1998 HZ12|| align=right|15,0|| align=right|2,253|| align=right|0,278|| align=right|5,77|| align=right|3,381||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46774)||1998 HO30|| align=right|14,8|| align=right|2,140|| align=right|0,206|| align=right|3,40|| align=right|3,129||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46775)||1998 HC42|| align=right|16,1|| align=right|2,243|| align=right|0,206|| align=right|7,17|| align=right|3,358||MBA||24. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46776)||1998 HN49|| align=right|14,9|| align=right|2,303|| align=right|0,116|| align=right|3,47|| align=right|3,495||MBA||24. april 1998||Kleť||Klet
|-
|(46777)||1998 HO51|| align=right|15,4|| align=right|2,258|| align=right|0,098|| align=right|3,75|| align=right|3,392||MBA||25. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46778)||1998 HR51|| align=right|15,4|| align=right|2,167|| align=right|0,122|| align=right|2,90|| align=right|3,189||MBA||30. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46779)||1998 HY51|| align=right|15,7|| align=right|2,355|| align=right|0,242|| align=right|5,12|| align=right|3,613||MBA||30. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46780)||1998 HH52|| align=right|14,9|| align=right|2,156|| align=right|0,239|| align=right|7,13|| align=right|3,165||MBA||30. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46781)||1998 HH86|| align=right|16,7|| align=right|2,232|| align=right|0,090|| align=right|6,04|| align=right|3,334||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46782)||1998 HJ98|| align=right|15,5|| align=right|2,199|| align=right|0,095|| align=right|3,43|| align=right|3,261||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46783)||1998 HU101|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,210|| align=right|6,45|| align=right|3,483||MBA||24. april 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(46784)||1998 HK117|| align=right|15,5|| align=right|2,252|| align=right|0,104|| align=right|7,34|| align=right|3,379||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46785)||1998 HQ117|| align=right|15,9|| align=right|2,193|| align=right|0,139|| align=right|5,20|| align=right|3,247||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46786)||1998 HH125|| align=right|15,6|| align=right|2,220|| align=right|0,069|| align=right|8,37|| align=right|3,307||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46787)||1998 HL129|| align=right|14,5|| align=right|2,531|| align=right|0,239|| align=right|7,41|| align=right|4,026||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46788)||1998 HP139|| align=right|14,8|| align=right|2,197|| align=right|0,077|| align=right|3,63|| align=right|3,256||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46789)||1998 HG141|| align=right|15,4|| align=right|2,260|| align=right|0,127|| align=right|6,15|| align=right|3,398||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46790)||1998 HG149|| align=right|15,5|| align=right|2,246|| align=right|0,209|| align=right|4,69|| align=right|3,365||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46791)||1998 HW149|| align=right|14,7|| align=right|2,302|| align=right|0,109|| align=right|5,97|| align=right|3,491||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46792)||1998 HK153|| align=right|14,8|| align=right|2,555|| align=right|0,298|| align=right|13,90|| align=right|4,084||MBA||24. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|46793 Phinney||1998 JP|| align=right|15,3|| align=right|2,253|| align=right|0,182|| align=right|6,56|| align=right|3,382||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(46794)||1998 JW2|| align=right|14,7|| align=right|2,307|| align=right|0,116|| align=right|6,13|| align=right|3,504||MBA||1. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46795)||1998 JW4|| align=right|15,4|| align=right|2,329|| align=right|0,223|| align=right|5,39|| align=right|3,554||MBA||1. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46796)||1998 KU|| align=right|14,2|| align=right|2,304|| align=right|0,083|| align=right|8,06|| align=right|3,498||MBA||19. maj 1998||Nanyo||T. Okuni
|-
|(46797)||1998 KA4|| align=right|15,4|| align=right|2,245|| align=right|0,157|| align=right|7,97|| align=right|3,362||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46798)||1998 KU4|| align=right|14,5|| align=right|2,291|| align=right|0,151|| align=right|7,74|| align=right|3,467||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46799)||1998 KY8|| align=right|14,4|| align=right|2,313|| align=right|0,168|| align=right|7,96|| align=right|3,516||MBA||23. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46800)||1998 KH27|| align=right|14,5|| align=right|2,155|| align=right|0,157|| align=right|3,45|| align=right|3,163||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46801)||1998 KP29|| align=right|16,2|| align=right|2,215|| align=right|0,127|| align=right|5,19|| align=right|3,296||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46802)||1998 KX30|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,115|| align=right|2,84|| align=right|3,518||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46803)||1998 KL33|| align=right|15,7|| align=right|2,243|| align=right|0,081|| align=right|6,77|| align=right|3,359||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46804)||1998 KH34|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,120|| align=right|4,86|| align=right|3,505||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46805)||1998 KX34|| align=right|15,3|| align=right|2,296|| align=right|0,093|| align=right|7,28|| align=right|3,479||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46806)||1998 KJ39|| align=right|16,1|| align=right|2,361|| align=right|0,209|| align=right|6,58|| align=right|3,626||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46807)||1998 KT45|| align=right|15,9|| align=right|2,347|| align=right|0,258|| align=right|4,87|| align=right|3,595||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46808)||1998 KX45|| align=right|16,0|| align=right|2,277|| align=right|0,172|| align=right|2,83|| align=right|3,436||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46809)||1998 KD47|| align=right|15,2|| align=right|2,246|| align=right|0,147|| align=right|3,99|| align=right|3,366||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46810)||1998 KK47|| align=right|14,8|| align=right|2,275|| align=right|0,172|| align=right|7,48|| align=right|3,431||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46811)||1998 KY47|| align=right|14,4|| align=right|2,230|| align=right|0,127|| align=right|4,69|| align=right|3,330||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46812)||1998 KO64|| align=right|15,7|| align=right|2,234|| align=right|0,072|| align=right|4,92|| align=right|3,338||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46813)||1998 KQ64|| align=right|14,8|| align=right|2,307|| align=right|0,222|| align=right|7,54|| align=right|3,503||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46814)||1998 KS64|| align=right|15,7|| align=right|2,323|| align=right|0,187|| align=right|3,26|| align=right|3,540||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46815)||1998 MG3|| align=right|15,3|| align=right|2,321|| align=right|0,203|| align=right|3,32|| align=right|3,536||MBA||21. junij 1998||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(46816)||1998 MR13|| align=right|14,4|| align=right|2,343|| align=right|0,208|| align=right|12,32|| align=right|3,585||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46817)||1998 MG16|| align=right|16,2|| align=right|2,403|| align=right|0,224|| align=right|2,75|| align=right|3,725||MBA||24. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46818)||1998 MZ24|| align=right|14,8|| align=right|2,336|| align=right|0,332|| align=right|21,53|| align=right|3,569||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46819)||1998 MH27|| align=right|14,2|| align=right|2,330|| align=right|0,180|| align=right|6,50|| align=right|3,556||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46820)||1998 MK28|| align=right|15,2|| align=right|2,394|| align=right|0,176|| align=right|1,72|| align=right|3,703||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46821)||1998 MV31|| align=right|14,6|| align=right|2,347|| align=right|0,177|| align=right|12,32|| align=right|3,596||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46822)||1998 MQ32|| align=right|14,0|| align=right|2,636|| align=right|0,200|| align=right|12,40|| align=right|4,279||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46823)||1998 MN35|| align=right|15,6|| align=right|2,309|| align=right|0,058|| align=right|2,74|| align=right|3,508||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46824)||1998 MT38|| align=right|15,4|| align=right|2,406|| align=right|0,085|| align=right|5,41|| align=right|3,731||MBA||26. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46825)||1998 OJ2|| align=right|14,8|| align=right|2,413|| align=right|0,051|| align=right|5,96|| align=right|3,747||MBA||25. julij 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(46826)||1998 OC7|| align=right|15,3|| align=right|2,438|| align=right|0,118|| align=right|8,12|| align=right|3,805||MBA||28. julij 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(46827)||1998 OJ7|| align=right|14,9|| align=right|2,413|| align=right|0,155|| align=right|5,27|| align=right|3,747||MBA||28. julij 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(46828)||1998 OU10|| align=right|14,8|| align=right|2,409|| align=right|0,134|| align=right|7,64|| align=right|3,739||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46829)||1998 OS14|| align=right|15,1|| align=right|2,400|| align=right|0,180|| align=right|5,60|| align=right|3,718||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46830)||1998 PU|| align=right|14,5|| align=right|2,396|| align=right|0,206|| align=right|6,12|| align=right|3,707||MBA||15. avgust 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(46831)||1998 QH|| align=right|15,0|| align=right|2,404|| align=right|0,102|| align=right|7,44|| align=right|3,726||MBA||17. avgust 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(46832)||1998 QQ1|| align=right|14,8|| align=right|2,427|| align=right|0,192|| align=right|4,47|| align=right|3,781||MBA||17. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(46833)||1998 QB8|| align=right|14,7|| align=right|2,437|| align=right|0,147|| align=right|5,39|| align=right|3,803||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46834)||1998 QL11|| align=right|15,4|| align=right|2,432|| align=right|0,153|| align=right|0,31|| align=right|3,793||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46835)||1998 QR11|| align=right|15,1|| align=right|2,408|| align=right|0,199|| align=right|3,56|| align=right|3,737||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46836)||1998 QM12|| align=right|15,0|| align=right|2,380|| align=right|0,108|| align=right|7,59|| align=right|3,672||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46837)||1998 QB13|| align=right|15,0|| align=right|2,336|| align=right|0,071|| align=right|6,89|| align=right|3,569||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46838)||1998 QS13|| align=right|15,7|| align=right|2,420|| align=right|0,225|| align=right|0,71|| align=right|3,764||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46839)||1998 QB14|| align=right|14,8|| align=right|2,465|| align=right|0,239|| align=right|5,75|| align=right|3,869||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46840)||1998 QZ17|| align=right|14,3|| align=right|2,343|| align=right|0,070|| align=right|4,95|| align=right|3,585||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46841)||1998 QE19|| align=right|14,8|| align=right|2,555|| align=right|0,095|| align=right|11,10|| align=right|4,083||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46842)||1998 QK20|| align=right|14,8|| align=right|2,486|| align=right|0,059|| align=right|3,16|| align=right|3,919||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46843)||1998 QO22|| align=right|15,5|| align=right|2,402|| align=right|0,206|| align=right|3,73|| align=right|3,721||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46844)||1998 QW22|| align=right|14,3|| align=right|2,301|| align=right|0,091|| align=right|3,88|| align=right|3,489||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46845)||1998 QB24|| align=right|14,7|| align=right|2,393|| align=right|0,117|| align=right|5,71|| align=right|3,702||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46846)||1998 QN24|| align=right|14,8|| align=right|2,526|| align=right|0,071|| align=right|5,96|| align=right|4,013||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46847)||1998 QM26|| align=right|16,1|| align=right|2,412|| align=right|0,183|| align=right|2,80|| align=right|3,745||MBA||25. avgust 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(46848)||1998 QQ35|| align=right|14,8|| align=right|2,415|| align=right|0,203|| align=right|2,59|| align=right|3,753||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46849)||1998 QD36|| align=right|15,1|| align=right|2,566|| align=right|0,172|| align=right|8,22|| align=right|4,109||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46850)||1998 QO37|| align=right|15,0|| align=right|2,539|| align=right|0,216|| align=right|6,45|| align=right|4,045||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46851)||1998 QN39|| align=right|15,6|| align=right|2,465|| align=right|0,197|| align=right|2,78|| align=right|3,868||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46852)||1998 QC41|| align=right|13,9|| align=right|2,695|| align=right|0,123|| align=right|9,59|| align=right|4,422||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46853)||1998 QC42|| align=right|15,2|| align=right|2,419|| align=right|0,201|| align=right|6,76|| align=right|3,763||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46854)||1998 QY42|| align=right|14,3|| align=right|2,389|| align=right|0,136|| align=right|10,73|| align=right|3,691||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46855)||1998 QR44|| align=right|15,6|| align=right|2,472|| align=right|0,178|| align=right|4,28|| align=right|3,886||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46856)||1998 QK45|| align=right|15,2|| align=right|2,461|| align=right|0,185|| align=right|5,52|| align=right|3,860||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46857)||1998 QN45|| align=right|14,6|| align=right|2,376|| align=right|0,110|| align=right|12,03|| align=right|3,663||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46858)||1998 QB50|| align=right|14,5|| align=right|2,418|| align=right|0,109|| align=right|8,10|| align=right|3,758||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46859)||1998 QB51|| align=right|15,3|| align=right|2,448|| align=right|0,180|| align=right|5,12|| align=right|3,830||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46860)||1998 QP60|| align=right|15,2|| align=right|2,437|| align=right|0,122|| align=right|5,68|| align=right|3,804||MBA||27. avgust 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(46861)||1998 QJ73|| align=right|14,1|| align=right|2,620|| align=right|0,105|| align=right|11,75|| align=right|4,241||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46862)||1998 QP74|| align=right|14,0|| align=right|2,544|| align=right|0,099|| align=right|12,31|| align=right|4,057||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46863)||1998 QE75|| align=right|13,7|| align=right|2,656|| align=right|0,076|| align=right|14,49|| align=right|4,328||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46864)||1998 QV86|| align=right|14,0|| align=right|2,613|| align=right|0,122|| align=right|14,32|| align=right|4,222||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46865)||1998 QZ86|| align=right|16,0|| align=right|2,460|| align=right|0,188|| align=right|11,54|| align=right|3,857||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46866)||1998 QW87|| align=right|15,1|| align=right|2,550|| align=right|0,106|| align=right|14,08|| align=right|4,072||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46867)||1998 QN91|| align=right|14,5|| align=right|2,522|| align=right|0,226|| align=right|14,48|| align=right|4,006||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46868)||1998 QM93|| align=right|14,0|| align=right|2,523|| align=right|0,171|| align=right|15,83|| align=right|4,008||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46869)||1998 QC97|| align=right|15,4|| align=right|2,393|| align=right|0,116|| align=right|5,80|| align=right|3,700||MBA||23. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46870)||1998 QC100|| align=right|15,0|| align=right|2,453|| align=right|0,180|| align=right|6,23|| align=right|3,841||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46871)||1998 QF100|| align=right|14,2|| align=right|2,636|| align=right|0,160|| align=right|12,24|| align=right|4,280||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46872)||1998 QP101|| align=right|14,4|| align=right|2,667|| align=right|0,056|| align=right|3,77|| align=right|4,354||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46873)||1998 QZ101|| align=right|14,9|| align=right|2,558|| align=right|0,027|| align=right|9,92|| align=right|4,091||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46874)||1998 QC103|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,208|| align=right|3,35|| align=right|4,230||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46875)||1998 QD104|| align=right|14,1|| align=right|2,544|| align=right|0,229|| align=right|8,22|| align=right|4,058||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46876)||1998 QV104|| align=right|14,4|| align=right|2,628|| align=right|0,153|| align=right|5,32|| align=right|4,260||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46877)||1998 RU|| align=right|15,7|| align=right|2,385|| align=right|0,090|| align=right|6,75|| align=right|3,683||MBA||12. september 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(46878)||1998 RD4|| align=right|14,3|| align=right|2,588|| align=right|0,250|| align=right|17,58|| align=right|4,162||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46879)||1998 RZ4|| align=right|15,1|| align=right|1,949|| align=right|0,066|| align=right|22,77|| align=right|2,721||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46880)||1998 RC5|| align=right|14,8|| align=right|2,561|| align=right|0,236|| align=right|6,11|| align=right|4,097||MBA||15. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(46881)||1998 RU5|| align=right|14,6|| align=right|2,574|| align=right|0,089|| align=right|9,84|| align=right|4,129||MBA||15. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46882)||1998 RL9|| align=right|15,5|| align=right|2,465|| align=right|0,048|| align=right|5,81|| align=right|3,869||MBA||13. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46883)||1998 RT15|| align=right|14,8|| align=right|2,577|| align=right|0,118|| align=right|8,53|| align=right|4,135||MBA||1. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(46884)||1998 RY16|| align=right|15,2|| align=right|2,451|| align=right|0,206|| align=right|3,38|| align=right|3,836||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46885)||1998 RR18|| align=right|15,3|| align=right|2,595|| align=right|0,197|| align=right|3,11|| align=right|4,181||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46886)||1998 RU29|| align=right|15,6|| align=right|2,546|| align=right|0,116|| align=right|4,38|| align=right|4,061||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46887)||1998 RV29|| align=right|14,7|| align=right|2,581|| align=right|0,106|| align=right|7,50|| align=right|4,146||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46888)||1998 RG37|| align=right|15,0|| align=right|2,420|| align=right|0,195|| align=right|4,86|| align=right|3,765||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46889)||1998 RD43|| align=right|14,7|| align=right|2,737|| align=right|0,081|| align=right|3,89|| align=right|4,526||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46890)||1998 RK48|| align=right|14,7|| align=right|2,608|| align=right|0,129|| align=right|3,93|| align=right|4,211||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46891)||1998 RV50|| align=right|15,3|| align=right|2,621|| align=right|0,103|| align=right|2,48|| align=right|4,244||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46892)||1998 RJ51|| align=right|15,0|| align=right|2,602|| align=right|0,048|| align=right|4,16|| align=right|4,196||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46893)||1998 RF52|| align=right|14,7|| align=right|2,570|| align=right|0,169|| align=right|12,72|| align=right|4,120||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46894)||1998 RG52|| align=right|15,3|| align=right|2,613|| align=right|0,282|| align=right|5,35|| align=right|4,222||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46895)||1998 RX52|| align=right|14,9|| align=right|2,638|| align=right|0,128|| align=right|3,73|| align=right|4,284||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46896)||1998 RR53|| align=right|15,2|| align=right|2,612|| align=right|0,199|| align=right|7,29|| align=right|4,220||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46897)||1998 RP55|| align=right|14,4|| align=right|2,557|| align=right|0,005|| align=right|4,70|| align=right|4,088||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46898)||1998 RW57|| align=right|15,5|| align=right|2,536|| align=right|0,113|| align=right|1,78|| align=right|4,039||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46899)||1998 RF60|| align=right|15,0|| align=right|2,620|| align=right|0,225|| align=right|3,40|| align=right|4,240||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46900)||1998 RG60|| align=right|15,9|| align=right|2,567|| align=right|0,270|| align=right|4,20|| align=right|4,111||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46901)||1998 RQ60|| align=right|14,4|| align=right|2,707|| align=right|0,057|| align=right|4,08|| align=right|4,454||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46902)||1998 RY60|| align=right|14,2|| align=right|2,547|| align=right|0,175|| align=right|13,64|| align=right|4,063||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46903)||1998 RQ61|| align=right|14,3|| align=right|2,597|| align=right|0,155|| align=right|3,97|| align=right|4,186||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46904)||1998 RG63|| align=right|15,2|| align=right|2,560|| align=right|0,264|| align=right|5,69|| align=right|4,096||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46905)||1998 RT63|| align=right|13,5|| align=right|2,527|| align=right|0,116|| align=right|12,12|| align=right|4,017||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46906)||1998 RG66|| align=right|14,8|| align=right|2,535|| align=right|0,130|| align=right|12,16|| align=right|4,036||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46907)||1998 RQ70|| align=right|13,7|| align=right|2,658|| align=right|0,122|| align=right|11,81|| align=right|4,333||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46908)||1998 RV71|| align=right|14,7|| align=right|2,566|| align=right|0,077|| align=right|1,60|| align=right|4,111||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46909)||1998 RF72|| align=right|13,9|| align=right|2,546|| align=right|0,082|| align=right|14,96|| align=right|4,061||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46910)||1998 RM72|| align=right|15,6|| align=right|2,512|| align=right|0,061|| align=right|2,24|| align=right|3,981||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46911)||1998 RW72|| align=right|16,0|| align=right|2,594|| align=right|0,223|| align=right|1,89|| align=right|4,178||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46912)||1998 RY72|| align=right|14,9|| align=right|2,650|| align=right|0,113|| align=right|2,48|| align=right|4,313||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46913)||1998 RD74|| align=right|15,0|| align=right|2,619|| align=right|0,141|| align=right|4,17|| align=right|4,238||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46914)||1998 RX74|| align=right|14,5|| align=right|2,643|| align=right|0,164|| align=right|1,42|| align=right|4,297||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46915)||1998 RK75|| align=right|13,3|| align=right|2,666|| align=right|0,108|| align=right|11,49|| align=right|4,351||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46916)||1998 RG77|| align=right|15,6|| align=right|2,576|| align=right|0,053|| align=right|6,45|| align=right|4,133||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46917)||1998 SA|| align=right|14,5|| align=right|2,527|| align=right|0,244|| align=right|4,30|| align=right|4,017||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(46918)||1998 SC|| align=right|13,4|| align=right|2,739|| align=right|0,218|| align=right|10,02|| align=right|4,531||MBA||16. september 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(46919)||1998 SN3|| align=right|15,3|| align=right|2,729|| align=right|0,118|| align=right|5,98|| align=right|4,509||MBA||17. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(46920)||1998 SX12|| align=right|13,5|| align=right|2,651|| align=right|0,025|| align=right|27,57|| align=right|4,316||MBA||23. september 1998||Catalina||CSS
|-
|(46921)||1998 SW13|| align=right|14,3|| align=right|2,851|| align=right|0,242|| align=right|15,96|| align=right|4,813||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46922)||1998 ST19|| align=right|15,0|| align=right|2,454|| align=right|0,115|| align=right|1,46|| align=right|3,845||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46923)||1998 SG24|| align=right|15,0|| align=right|2,409|| align=right|0,080|| align=right|3,93|| align=right|3,738||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46924)||1998 SP26|| align=right|16,2|| align=right|2,600|| align=right|0,162|| align=right|0,61|| align=right|4,191||MBA||24. september 1998||Kleť||Klet
|-
|(46925)||1998 SS27|| align=right|12,6|| align=right|2,610|| align=right|0,048|| align=right|27,63|| align=right|4,217||MBA||25. september 1998||Catalina||CSS
|-
|(46926)||1998 SR33|| align=right|14,5|| align=right|2,611|| align=right|0,328|| align=right|12,89|| align=right|4,217||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46927)||1998 SP54|| align=right|15,3|| align=right|2,544|| align=right|0,225|| align=right|4,22|| align=right|4,056||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46928)||1998 SJ57|| align=right|13,9|| align=right|2,580|| align=right|0,110|| align=right|13,77|| align=right|4,144||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46929)||1998 SO57|| align=right|14,9|| align=right|2,573|| align=right|0,112|| align=right|2,40|| align=right|4,126||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46930)||1998 SV58|| align=right|14,5|| align=right|2,634|| align=right|0,174|| align=right|5,68|| align=right|4,275||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46931)||1998 SW59|| align=right|15,4|| align=right|2,526|| align=right|0,249|| align=right|5,88|| align=right|4,013||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46932)||1998 SZ60|| align=right|15,6|| align=right|2,620|| align=right|0,208|| align=right|5,44|| align=right|4,241||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46933)||1998 SP62|| align=right|14,6|| align=right|2,755|| align=right|0,059|| align=right|5,84|| align=right|4,572||MBA||20. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(46934)||1998 SN63|| align=right|15,2|| align=right|2,572|| align=right|0,173|| align=right|2,41|| align=right|4,123||MBA||29. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(46935)||1998 SL65|| align=right|14,6|| align=right|2,425|| align=right|0,036|| align=right|4,10|| align=right|3,775||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46936)||1998 SN67|| align=right|14,5|| align=right|2,649|| align=right|0,169|| align=right|15,65|| align=right|4,311||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46937)||1998 SA71|| align=right|14,3|| align=right|2,559|| align=right|0,133|| align=right|9,58|| align=right|4,094||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46938)||1998 SP71|| align=right|14,7|| align=right|2,669|| align=right|0,051|| align=right|1,61|| align=right|4,360||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46939)||1998 SM73|| align=right|14,6|| align=right|2,723|| align=right|0,123|| align=right|5,40|| align=right|4,492||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46940)||1998 SK74|| align=right|14,5|| align=right|2,784|| align=right|0,153|| align=right|4,57|| align=right|4,645||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46941)||1998 SQ74|| align=right|14,3|| align=right|2,727|| align=right|0,044|| align=right|4,56|| align=right|4,501||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46942)||1998 SL75|| align=right|14,7|| align=right|2,665|| align=right|0,205|| align=right|3,62|| align=right|4,349||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46943)||1998 SZ99|| align=right|13,9|| align=right|2,574|| align=right|0,115|| align=right|12,58|| align=right|4,129||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46944)||1998 SO102|| align=right|14,0|| align=right|2,719|| align=right|0,117|| align=right|8,51|| align=right|4,483||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46945)||1998 SB107|| align=right|14,3|| align=right|2,707|| align=right|0,048|| align=right|6,13|| align=right|4,454||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46946)||1998 SR111|| align=right|13,5|| align=right|2,674|| align=right|0,103|| align=right|13,43|| align=right|4,373||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46947)||1998 SZ111|| align=right|15,4|| align=right|2,595|| align=right|0,204|| align=right|8,05|| align=right|4,180||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46948)||1998 SU114|| align=right|15,3|| align=right|2,661|| align=right|0,084|| align=right|3,61|| align=right|4,341||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46949)||1998 SL117|| align=right|14,4|| align=right|2,592|| align=right|0,104|| align=right|10,08|| align=right|4,173||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46950)||1998 SA118|| align=right|13,5|| align=right|2,690|| align=right|0,108|| align=right|8,66|| align=right|4,412||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46951)||1998 SQ118|| align=right|14,4|| align=right|2,567|| align=right|0,221|| align=right|7,43|| align=right|4,111||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46952)||1998 SQ119|| align=right|15,9|| align=right|2,535|| align=right|0,175|| align=right|2,73|| align=right|4,035||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46953)||1998 SB121|| align=right|14,1|| align=right|2,695|| align=right|0,109|| align=right|6,47|| align=right|4,424||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46954)||1998 SL121|| align=right|15,1|| align=right|2,815|| align=right|0,161|| align=right|11,94|| align=right|4,722||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46955)||1998 SS121|| align=right|15,1|| align=right|2,723|| align=right|0,106|| align=right|4,22|| align=right|4,493||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46956)||1998 SQ123|| align=right|15,8|| align=right|2,623|| align=right|0,236|| align=right|3,29|| align=right|4,249||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46957)||1998 SD129|| align=right|13,9|| align=right|2,608|| align=right|0,174|| align=right|13,45|| align=right|4,212||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46958)||1998 SM129|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,075|| align=right|2,49|| align=right|4,400||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46959)||1998 SW129|| align=right|13,6|| align=right|2,676|| align=right|0,145|| align=right|13,15|| align=right|4,376||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46960)||1998 ST130|| align=right|13,9|| align=right|2,707|| align=right|0,023|| align=right|12,70|| align=right|4,454||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46961)||1998 SC132|| align=right|15,6|| align=right|2,220|| align=right|0,196|| align=right|4,04|| align=right|3,308||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46962)||1998 SD132|| align=right|14,2|| align=right|2,598|| align=right|0,162|| align=right|4,38|| align=right|4,187||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46963)||1998 SJ132|| align=right|14,3|| align=right|2,735|| align=right|0,051|| align=right|4,45|| align=right|4,521||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46964)||1998 SE134|| align=right|14,6|| align=right|2,646|| align=right|0,117|| align=right|4,15|| align=right|4,302||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46965)||1998 SN134|| align=right|14,3|| align=right|2,433|| align=right|0,082|| align=right|5,06|| align=right|3,794||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46966)||1998 SP134|| align=right|15,0|| align=right|2,429|| align=right|0,133|| align=right|3,40|| align=right|3,784||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46967)||1998 SR134|| align=right|15,2|| align=right|2,478|| align=right|0,216|| align=right|4,56|| align=right|3,901||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46968)||1998 SJ135|| align=right|14,8|| align=right|2,523|| align=right|0,176|| align=right|5,17|| align=right|4,007||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46969)||1998 SP137|| align=right|14,8|| align=right|2,691|| align=right|0,182|| align=right|4,99|| align=right|4,414||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46970)||1998 SW137|| align=right|15,3|| align=right|2,696|| align=right|0,037|| align=right|5,96|| align=right|4,425||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46971)||1998 SE138|| align=right|14,4|| align=right|2,745|| align=right|0,084|| align=right|5,62|| align=right|4,548||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46972)||1998 SV138|| align=right|14,9|| align=right|2,575|| align=right|0,117|| align=right|9,55|| align=right|4,131||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46973)||1998 SE139|| align=right|14,8|| align=right|2,693|| align=right|0,127|| align=right|12,30|| align=right|4,419||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46974)||1998 SA140|| align=right|14,7|| align=right|2,590|| align=right|0,191|| align=right|12,11|| align=right|4,167||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46975)||1998 SC140|| align=right|14,1|| align=right|2,616|| align=right|0,149|| align=right|13,64|| align=right|4,230||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46976)||1998 SE140|| align=right|14,5|| align=right|2,547|| align=right|0,109|| align=right|9,32|| align=right|4,064||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46977)||1998 SE144|| align=right|12,7|| align=right|2,792|| align=right|0,218|| align=right|8,84|| align=right|4,666||MBA||18. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46978)||1998 SD145|| align=right|14,8|| align=right|2,662|| align=right|0,128|| align=right|4,25|| align=right|4,343||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46979)||1998 SL154|| align=right|14,5|| align=right|2,790|| align=right|0,124|| align=right|13,62|| align=right|4,660||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46980)||1998 SW156|| align=right|14,4|| align=right|2,575|| align=right|0,144|| align=right|6,30|| align=right|4,131||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46981)||1998 SQ160|| align=right|14,6|| align=right|2,782|| align=right|0,098|| align=right|4,30|| align=right|4,639||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46982)||1998 SP161|| align=right|14,5|| align=right|2,695|| align=right|0,143|| align=right|12,85|| align=right|4,424||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46983)||1998 SX161|| align=right|14,8|| align=right|2,522|| align=right|0,174|| align=right|4,00|| align=right|4,005||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46984)||1998 SU162|| align=right|15,2|| align=right|2,687|| align=right|0,085|| align=right|1,65|| align=right|4,403||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46985)||1998 SA163|| align=right|14,2|| align=right|2,673|| align=right|0,098|| align=right|5,76|| align=right|4,370||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46986)||1998 SR163|| align=right|16,4|| align=right|2,566|| align=right|0,275|| align=right|4,09|| align=right|4,110||MBA||18. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46987)||1998 SC167|| align=right|14,2|| align=right|2,679|| align=right|0,081|| align=right|26,41|| align=right|4,385||MBA||25. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46988)||1998 TJ5|| align=right|14,4|| align=right|2,797|| align=right|0,108|| align=right|5,66|| align=right|4,676||MBA||13. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(46989)||1998 TO5|| align=right|13,8|| align=right|2,625|| align=right|0,165|| align=right|11,16|| align=right|4,252||MBA||13. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(46990)||1998 TY6|| align=right|14,4|| align=right|2,693|| align=right|0,232|| align=right|8,74|| align=right|4,419||MBA||15. oktober 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(46991)||1998 TU17|| align=right|16,9|| align=right|2,554|| align=right|0,154|| align=right|1,13|| align=right|4,081||MBA||14. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(46992)||1998 TZ17|| align=right|12,2|| align=right|2,665|| align=right|0,100|| align=right|13,80|| align=right|4,349||MBA||12. oktober 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(46993)||1998 TF18|| align=right|14,8|| align=right|2,568|| align=right|0,192|| align=right|4,52|| align=right|4,116||MBA||13. oktober 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(46994)||1998 TE27|| align=right|14,8|| align=right|2,745|| align=right|0,105|| align=right|0,82|| align=right|4,547||MBA||14. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46995)||1998 TO28|| align=right|14,8|| align=right|2,554|| align=right|0,244|| align=right|10,35|| align=right|4,080||MBA||15. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46996)||1998 TR28|| align=right|14,4|| align=right|2,668|| align=right|0,083|| align=right|1,58|| align=right|4,358||MBA||15. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46997)||1998 TL29|| align=right|14,7|| align=right|3,067|| align=right|0,131|| align=right|9,42|| align=right|5,371||MBA||15. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46998)||1998 TM30|| align=right|15,3|| align=right|2,595|| align=right|0,218|| align=right|2,62|| align=right|4,180||MBA||10. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46999)||1998 TA32|| align=right|14,4|| align=right|2,618|| align=right|0,054|| align=right|2,88|| align=right|4,235||MBA||11. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47000)||1998 TH32|| align=right|13,9|| align=right|2,784|| align=right|0,130|| align=right|11,96|| align=right|4,643||MBA||11. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov